Peter Grønlund, flere personer med dette navn:
 Peter Grønlund (forfatter) (født 1970) – dansk forfatter og foredragsholder
 Peter Grønlund (tenor) (født 1957) – dansk tenor